Kesley Alves Huỳnh – ex calciatore brasiliano naturalizzato vietnamita
 Huỳnh Phúc Hiệp – calciatore vietnamita
 Huỳnh Quang Thanh – calciatore vietnamita
 Huỳnh Quốc Anh – calciatore vietnamita